Ženská dvouhra BNP Paribas Open 2017 probíhala v první polovině března 2017. Do singlové soutěže indianwellského tenisového turnaje nastoupilo devadesát šest hráček, z nichž třináct postoupilo z kvalifikace. Obhájkyní titulu byla běloruská tenistka Viktoria Azarenková, která se turnaje neúčastnila pro mateřskou dovolenou.

Vzhledem k odstoupení Sereny Williamsové pro levostranné kolenní zranění, se po dohrání turnaje a sedmitýdenní přestávce, Angelique Kerberová stala staronovou světovou jedničkou a započala druhé období na čele klasifikace.

Podruhé v historii kalifornského turnaje postoupily do finále dvě zástupkyně ruského tenisu, když poprvé se tak stalo v roce 2006.

Vítězkou se stala 30letá čtrnáctá nasazená Ruska Jelena Vesninová, jež ve finále po třech hodinách a jedné minutě zdolala turnajovou osmičku Světlanu Kuzněcovovou po třísetovém průběhu 6–7, 7–5 a 6–4. Duel provázely zvraty, když Vesninová dokázala otočit nepříznivý vývoj her ve druhé sadě 1–4 a ve třetí 2–4. Krajanku tak zdolala podruhé ze tří vzájemných střetnutí. V roce 2016 šampionka vypadla již v prvním kole kvalifikace. Kuzněcovová v Indian Wells odešla i potřetí jako porážená finalistka.

V probíhající sezóně si Vesninová připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour. V desátém finále kariéry tak vybojovala dosud nejcennější trofej a v následném vydání žebříčku WTA se posunula na své maximum, když figurovala na 13. místě. Od semifinále ve Wimbledonu 2016 přitom na žádném z třinácti turnajů nevyhrála více než dvě utkání, z toho šestkrát odešla poražena již v úvodním kole.

Nasazení hráček 
Všechny nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastná poražená 
 ''' Jevgenija Rodinová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

BNP Paribas Open 2017